Вёшки и Вешки — топонимы:

Белоруссия 
 Вешки — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Вешки — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Вешки — упразднённый хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Вешки — деревня в Устюженском районе Вологодской области, Лентьевское сельское поселение.
 Вешки — деревня в Устюженском районе Вологодской области, Никифоровское сельское поселение.
 Вешки — бывшее село в Износковском районе Калужской области.
 Вёшки — деревня в Можайском районе Московской области.
 Вешки — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Вешки — посёлок в городском округе Мытищи Московской области.
 Вёшки — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Вешки — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Вешки — посёлок в Новосильском районе Орловской области.
 Вёшки — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Вешки — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Вешки — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Вёшки — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Вешки — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Вёшки — одно из неофициальных названий станицы Вёшенская на Дону.

См. также 
 Вешка